

Résultats par communes

Agen (47) 
Maire Sortant : Alain Veyret (PS)

39 sièges à pourvoir

Maire Élu : Jean Dionis du Séjour (NC)

Albi 
Maire sortant : Philippe Bonnecarrère  (RPR puis NC)   1995-2008
Résultats 
 Premier tour

 Second tour

Maire élu : Philippe Bonnecarrère (UMP)

Annecy (74) 
Maire Sortant : Bernard Bosson (UDF) puis Jean-Luc Rigaut (NC)

45 sièges à pourvoir

Maire Élu : Jean-Luc Rigaut (NC)

Antibes (06) 
Maire Sortant : Jean Leonetti (UMP)

49 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Jean Leonetti (UMP)

Antony (92) 
Maire Sortant : Patrick Devedjian (UMP) puis Raymond Sibylle (UMP) puis Jean-Yves Sénant (UMP)

45 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Jean-Yves Sénant (UMP)

Arles (13) 
Maire Sortant : Hervé Schiavetti (PCF)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : Hervé Schiavetti (PCF)

Arras (62) 
Maire Sortant : Jean-Marie Vanlerenberghe (MoDem)

43 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Jean-Marie Vanlerenberghe (MoDem)

Asnières-sur-Seine (92) 
Maire Sortant : Manuel Aeschlimann (UMP)

49 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Sébastien Pietrasanta (PS)

Aubervilliers (93) 
Maire Sortant : Pascal Beaudet (PCF)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Jacques Salvator (PS)

Auch 
Maire sortant : Claude Bétaille (PS)   2001-2008
Résultats 
 Premier tour

 Second tour

Maire élu : Franck Montaugé (PS)

Aulnay-sous-Bois (93) 
Maire sortant : Gérard Gaudron (UMP)

53 sièges à pourvoir

Maire élu : Gérard Ségura (PS)

Avignon (84) 
Maire Sortant : Marie-Josée Roig (UMP)

53 sièges à pourvoir

Maire élu : Marie-Josée Roig (UMP)

Beauvais (60) 
Maire Sortant : Caroline Cayeux (UMP)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : Caroline Cayeux (UMP)

Belfort (90) 
Maire Sortant : Jean-Pierre Chevènement (MRC) puis Étienne Butzbach (MRC)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : Étienne Butzbach (MRC)

Béziers (34) 
Maire Sortant : Raymond Couderc (UMP)

49 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Raymond Couderc (UMP)

Boulogne-sur-Mer (62) 
Maire Sortant : Guy Lengagne (PS) puis Frédéric Cuvillier (PS)

43 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Frédéric Cuvillier (PS)

Bourges (18) 
Maire Sortant : Serge Lepeltier (PR) puis Roland Chamiot (UMP) puis Serge Lepeltier (PR)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Serge Lepeltier (PR)

Calais (62) 
Maire Sortant : Jacky Hénin (PCF)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Natacha Bouchart (UMP)

Cambrai 
Maire sortant : François-Xavier Villain   (DLR)  1992-2008
Résultats 
 Premier tour

Maire élu : François-Xavier Villain  (DLR)

Cannes (06)

Chalon-sur-Saône (71) 
Maire sortant : Dominique Perben (UMP) puis Michel Allex (UMP)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : Christophe Sirugue (PS)

Chambéry (73) 
Maire sortant : Louis Besson (PS) puis Bernadette Laclais (PS)

45 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Bernadette Laclais (PS)

Champigny-sur-Marne (94) 
Maire sortant : Dominique Adenot (PCF)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Dominique Adenot (PCF)

Châteauroux (36) 
Maire sortant : Jean-François Mayet (UMP)

43 sièges à pourvoir

Maire élu : Jean-François Mayet (UMP)

Chelles (77) 
Maire sortant : Jean-Paul Planchou (PS)

43 sièges à pourvoir

Maire élu : Jean-Paul Planchou (PS)

Cherbourg-Octeville 
 Maire sortant : Bernard Cazeneuve (PS) 2001-2008
Principaux candidats 
 Bernard Cazeneuve Liste “Union de la gauche”:  Parti socialiste(PS)  -Les Verts (France) (Les Verts) -  Parti communiste français (PCF) - Parti radical de gauche (PRG) 
 Hervé Cobin,  Liste “Changements” divers droite
 Jean Lemière Liste Union pour un mouvement populaire (UMP) 
Résultats 
 Premier tour

 Premier tour. - Inscrits : 23 852. Votants : 13 234 (55,48 %). Exprimés : 12 768. Participation : 55,48 %. Abstention : 44,52 %

Maire élu : Bernard Cazeneuve (PS)

Cholet (49) 
Maire sortant : Gilles Bourdouleix (CNIP)

45 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Gilles Bourdouleix (CNIP)

Colombes (92) 
Maire sortant : Nicole Goueta (UMP)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Philippe Sarre (PS)

Colomiers (31) 
Maire sortant : Bernard Sicard (PS)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Bernard Sicard (PS)

Courbevoie (92) 
Maire sortant : Jacques Kossowski (UMP)

53 sièges à pourvoir

Maire élu : Jacques Kossowski (UMP)

Créteil (94) 
Maire sortant : Laurent Cathala (PS)

53 sièges à pourvoir

Maire élu : Laurent Cathala (PS)

Dieppe (76) 
Maire sortant : Édouard Leveau (UMP)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Sébastien Jumel (PCF)

Drancy (73) 
Maire sortant : Jean-Christophe Lagarde (NC)

49 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Jean-Christophe Lagarde (NC)

Dunkerque (59) 
Maire sortant : Michel Delebarre (PS)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Michel Delebarre (PS)

Échirolles (38) 
Maire sortant : Renzo Sulli (PCF)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Renzo Sulli (PCF)

Gap (05) 
Maire sortant : Roger Didier (DVD)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Roger Didier (DVD)

La Rochelle (17) 
Maire sortant : Maxime Bono (PS)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Maxime Bono (PS)

La Roche-sur-Yon (85) 
Maire sortant : Jacques Auxiette (PS) puis Pierre Regnault (PS)

43 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Pierre Regnault (PS)

Le Blanc-Mesnil (93) 
Maire sortant : Daniel Feurtet (PCF)

43 sièges à pourvoir

Le Creusot 
Maire sortant :  André Billardon   (PS) 1995-2008

Résultats 
 Premier tour

Levallois-Perret (92) 
Maire sortant : Patrick Balkany (UMP)

45 sièges à pourvoir

Maire élu :  Patrick Balkany (UMP)

Liévin (62) 
Maire sortant : Jean-Pierre Kucheida (PS)

39 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Jean-Pierre Kucheida (PS)

Mérignac (33) 
Maire sortant : Robert Brettes (PS)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Michel Sainte-Marie (PS)

Meudon (92) 
Maire Sortant : Hervé Marseille (NC)

43 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Hervé Marseille (NC)

Montauban (82) 
Maire sortant : Brigitte Barèges (UMP)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : Brigitte Barèges (UMP)

Mont-de-Marsan (40) 
Maire sortant : Philippe Labeyrie (PS)

35 sièges à pourvoir

Maire élu : Geneviève Darrieussecq (MoDem)

Nanterre (92) 
Maire sortant : Patrick Jarry (PCF)

53 sièges à pourvoir

Maire élu : Patrick Jarry (PCF)

Neuilly-sur-Seine (92) 
Maire sortant : Nicolas Sarkozy (UMP) puis Louis-Charles Bary (UMP)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : Jean-Christophe Fromantin (DVD)

Nevers (58) 
Maire sortant : Didier Boulaud (PS)

43 sièges à pourvoir

Maire élu : Didier Boulaud (PS)

Niort (79) 
Maire sortant : Bernard Bellec (PS) puis Alain Baudin (PS)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : Geneviève Gaillard (PS)

Nouméa (988) 

Maire sortant : Jean Lèques (Rassemblement-UMP)

53 sièges à pourvoir

Maire élu : Jean Lèques (Rassemblement-UMP)

Pau (64) 
Maire sortant : André Labarrère (PS) puis Yves Urieta (LGM)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Martine Lignières-Cassou (PS)

Périgueux 
Maire sortant : Xavier Darcos et Jean-Paul Daudou (RPR puis UMP)   1997-2008
Résultats 
 Premier tour

 Second tour

Maire élu : Michel Moyrand (PS)

Plaisir (78) 
Maire sortant : Joël Regnault (UMP)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Joël Regnault (UMP)

Pontault-Combault (77) 
Maire sortant : Monique Delessard (PS)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Monique Delessard (PS)

Poissy (78) 
Maire sortant : Jacques Masdeu-Arus (UMP)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Frédérik Bernard (PS)

Poitiers 
 Maire sortant : Jacques Santrot (PS) 1977-2008
Principaux candidats 
  Maryse Desbourdes,  liste “Citoyenne”  Extrême gauche
  Ludovic Gaillard,  liste “Ouvrière”  Extrême gauche
 Alain Claeys liste Union de la gauche “Poitiers, grandeur, nature”:  Parti socialiste(PS)  -Les Verts (France) (Les Verts) -  Parti communiste français (PCF) - Parti radical de gauche (PRG) 
 Philippe Mahou,  liste centriste  Mouvement démocrate(MODEM)
 Stéphane Braconnier liste “ Reveiller Poitiers”  Union pour un mouvement populaire (UMP) 
Résultats 
 Premier tour

Premier tour. - Inscrits : 47.212. Votants : 26.833. Exprimés : 26.026. Blancs et Nuls: 807
Maire élu : Alain Claeys (PS)

Puteaux (92) 
Maire sortant : Charles Ceccaldi-Raynaud (UMP) puis Joëlle Ceccaldi-Raynaud (UMP)

43 sièges à pourvoir

Maire élu : Joëlle Ceccaldi-Raynaud (UMP)

Quimper (29) 
Maire sortant : Alain Gérard (UMP)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Bernard Poignant (PS)

Roanne (42) 
Maire sortant : Yves Nicolin (UMP)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Laure Déroche (PS)

Romans-sur-Isère (26) 
Maire sortant : Henri Bertholet (PS)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Henri Bertholet (PS)

Roubaix (59) 
Maire sortant : René Vandierendonck (PS)

53 sièges à pourvoir

Maire élu : René Vandierendonck (PS)

Rueil-Malmaison (92) 
Maire sortant : Jacques Baumel (UMP) puis Patrick Ollier (UMP)

49 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Patrick Ollier (UMP)

Saint-Laurent-du-Var (06) 
Maire sortant : Henri Revel (UMP)

35 sièges à pourvoir

Maire élu : Henri Revel (UMP)

Saint-Martin-d'Hères (38) 
Maire sortant : René Proby (PCF)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : René Proby (PCF)

Saint-Maur-des-Fossés (94)

Saint-Nazaire 
Maire sortant : Joël-Guy Batteux  (PS)   1983-2008
Résultats 
 Premier tour

 Second tour

Maire élu : Joël-Guy Batteux (PS)

Saint-Quentin (02) 
Maire sortant : Pierre André (UMP)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : Pierre André (UMP)

Sarcelles (95) 
Maire Sortant : François Pupponi (PS)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : François Pupponi (PS)

Sète (34) 
Maire sortant : François Commeinhes (UMP)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : François Commeinhes (UMP)

Sevran (93) 
Maire sortant : Stéphane Gatignon (PCF)

43 sièges à pourvoir

Maire élu : Stéphane Gatignon (PCF)

Stains (93) 
Maire sortant : Michel Beaumale (PCF)

39 sièges à pourvoir
* liste du maire sortant

Maire élu : Michel Beaumale (PCF)

Tarbes (65) 
Maire sortant : Gérard Trémège (PR)

43 sièges à pourvoir

Maire "lu : Gérard Trémège (PR)

Thionville 
Maire sortant : Jean-Marie Demange  (RPR puis UMP)   1995-2008
Résultats 
 Premier tour

 Second tour

Maire élu : Bertrand Mertz (PS)

Tourcoing (59) 
Maire sortant : Jean-Pierre Balduyck (PS)

53 sièges à pourvoir

Maire élu : Michel-François Delannoy (PS)

Troyes (10) 
Maire sortant : François Baroin (UMP)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : François Baroin (UMP)

Vannes (56) 
Maire sortant : François Goulard (UMP) puis Norbert Trochet (UMP) puis François Goulard (UMP)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : François Goulard (UMP)

Valence (26) 
Maire sortant : Patrick Labaune (UMP) puis Léna Balsan (UMP)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Alain Maurice (PS)

Vaulx-en-Velin (69) 
Maire sortant : Maurice Charrier (CAP)

39 sièges à pourvoir

Maire élu : Maurice Charrier (CAP)

Valenciennes (59) 
Maire sortant : Jean-Louis Borloo (PR) puis Dominique Riquet (PR)

43 sièges à pourvoir

Maire élu : Dominique Riquet (PR

Vénissieux (69) 
Maire sortant : André Gerin (PCF)

45 sièges à pourvoir

Maire élu : André Gerin (PCF)

Versailles (78) 
Maire sortant : Étienne Pinte (UMP)

53 sièges à pourvoir

Maire élu : François de Mazières (DVD)

Villeneuve-d'Ascq (59) 

Maire sortant : Jean-Michel Stievenard (PS)

49 sièges à pourvoir

Maire élu : Gérard Caudron (DVG)

Vienne (38) 
Maire sortant : Jacques Remiller (UMP)

35 sièges à pourvoir

Maire élu : Jacques Remiller (UMP)

Vitry-sur-Seine (94) 
Maire sortant : Alain Adoubert (PCF)

49 sièges à pourvoir

Maire Élu : Alain Adoubert (PCF)

Partis en présence et couleur d'usage 

Le tableau dresse la liste des abréviations et couleurs des différents partis politiques répertoriés ci-dessus.

Voir aussi

Article connexe 
 Élections municipales françaises de 2008

Lien externe 
 Résultats des élections Municipales dans toutes les communes de France

01